Quartier Saint-Germain steht für folgende Stadtviertel von Paris:

 Quartier Saint-Germain-des-Prés
 Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois